Libertadores - líderes das guerras e movimentos de indepêndencia sul e centro-americanas dos séculos XVIII e XIX
Copa Libertadores da América - torneio futebolístico

Personalidades
Simón Bolívar
José de San Martín

Localidades

Puerto Libertador

Libertador (Aragua)
Libertador (Distrito Capital)
Libertador (Monagas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos